Chase the Cat — десятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий 20 листопада 2001 р. лейблом Jive Records. Платівка посіла 71-шу сходинку чарту Billboard 200 та 14-те місце чарту Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми